Kapneh Garān (persiska: کپنه گران, Kapneh Karān, رُستَم خان) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Ilam, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Teheran. Kapneh Garān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kapneh Garān är huvudsakligen kuperad. Kapneh Garān ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Bāyeh,  meter över havet,  km sydväst om Kapneh Garān. Runt Kapneh Garān är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Eyvān,  km sydost om Kapneh Garān. Trakten runt Kapneh Garān består till största delen av jordbruksmark. 

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Ilam (provins)